Олена Лиховцева була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Луціє Шафарова виграла титул, перемігши у фіналі Саню Мірзу з рахунком 3–6, 7–5, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Морігамі Акіко (1-ше коло)
  Анна Смашнова (1-ше коло)
  Саня Мірза (фінал)
  Даллі Рандріантефі (1-ше коло)

Сітка

Сітка

Посилання 
Draw 

Forest Hills Tennis Classic
2005